Вары́гино — деревня в Опочецком районе Псковской области России.

Административный центр Варыгинской волости.

География 
Расположена в 9 км к северо-западу от города Опочка на берегу реки Исса.

Население 

Численность населения по состоянию на начало 2001 года составляла 257 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Опочецкого района